Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres gyorsúszás versenyeit augusztus 19-én tartották. A versenyszámban 27-en indultak. A győztes az NSZK-beli Peter Nocke lett, Európa-csúccsal.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság